Yaeyama-eilanden, eilandengroep die behoren tot de  Japanse prefectuur Okinawa
Yaeyama (subprefectuur), subprefectuur van de  Japanse prefectuur Okinawa
Yaeyama (district), een district in de Japanse prefectuur Okinawa